Рельо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альмасан. Занимает площадь 24,39 км². Население 25 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сории